Архелия () — название населённых пунктов в Колумбии:

 Архелия — город и муниципалитет в составе департамента Антьокия.
 Архелия — город и муниципалитет в составе департамента Валье-дель-Каука.
 Архелия — город и муниципалитет в составе департамента Каука.